Гладунко — фамилия.

Известные носители 

 Гладунко, Людмила Михайловна (род. 1947) — российская актриса, кинорежиссёр, сценарист, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Гладунко, Рита Ивановна (1929—1996) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1980).